Brunkman ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Brunkman (1887–1925), schwedischer Ruderer
 Gustaf Brunkman (1888–1959), schwedischer Ruderer